Strategi eller strategisk kan syfta på:
 Strategi – den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet
 Direkt strategi – en militär strategi som riktar in sig på att kraftsamla egna resurser och tillintetgöra fiendens huvudstyrka
 Indirekt strategi – en militär strategi som riktar in sig på fiendens svaga punkter och syftar till systemkollaps
 Strategi – används i överförd bemärkelse också i andra sammanhang, se Strategi
 Strategi (schack) – uppskattningar av schackpositioner och att sätta upp mål och långsiktiga planer för framtida spel
 IT-strategi – en beteckning på strategisk ledning av IT-verksamhet
 Populistisk strategi – en antietablissemangsstrategin
 Porters tre basstrategier –  marknadsstrategier som visar möjliga positioner för ett företag att förhålla sig gentemot dess konkurrenter
 Strategi (designmönster) – inom programmering är strategi ett designmönster
 Vinnande strategi – ett begrepp inom spelteori
 Strategispel – ett spel där deltagarna använder sitt strategiska tänkande
 Realtidsstrategi – en datorspelsgenre
 Strategidatorspel – en datorspelsgenre
 Turordningsbaserade strategispel – en datorspelsgenre
 Strategisk bombning –  bombning som riktar sig mot strategiska mål
 Strategisk kommunikation –  ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företag
 Strategisk miljöbedömning –  ett överordnat arbete för att utvärdera miljökonskvenser

Se även
 Taktik